Der Name Feteira bezeichnet zwei Orte auf den Azoren-Inseln:

Feteira (Angra do Heroísmo)
Feteira (Horta)